Das Virginia Slims of Los Angeles 1993 war ein Damen-Tennisturnier in Manhattan Beach im Los Angeles County. Das Hartplatzturnier war Teil der WTA Tour 1993 und fand vom 9. bis 15. August 1993 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1993
1993